Le Viêt Nam a participé pour la première fois aux Jeux paralympiques aux Jeux paralympiques d'été de 2000 à Sydney et n'a remporté aucune médaille depuis son entrée en lice dans la compétition.

Voir aussi
 Viêt Nam aux Jeux olympiques

Références

Viêt Nam aux Jeux paralympiques